Łomkowate (Nartheciaceae) – rodzina roślin z rzędu pochrzynowców (Dioscoreales). Należy tu 5 rodzajów roślin występujących na rozproszonych obszarach w Ameryce Północnej i Środkowej, w Europie i Azji wschodniej i południowo-wschodniej. Byliny o równowąskich liściach i groniastym kwiatostanie.

Rośliny z rodzaju Aletris używane są jako lecznicze, ich kłącze zwane „korzeniem jednorożca” (unicorn root) było istotnym składnikiem popularnego w XIX wieku leku używanego przez kobiety w czasie przekwitania i bolesnych menstruacji. Z pomarańczowych owoców łomki zachodniej pozyskiwano barwnik, a Narthecium californicum jest uprawiana w Stanach Zjednoczonych jako roślina ogrodowa.

Morfologia 

 Pokrój Rośliny zielne z krótkim lub płożącym kłączem, rzadziej z bulwocebulą, zakończonym prosto wznoszącą się łodygą ze szczytowym kwiatostanem i liśćmi skupionymi odziomkowo. Łodyga okrągła na przekroju i pełna.

 Liście Liście głównie odziomkowe, o blaszce równowąskiej. Liście łodygowe nieliczne i krótsze od odziomkowych.

 Kwiaty Kwiaty obupłciowe, promieniste, zebrane w grono na szczycie łodygi z wzniesionymi szypułkami. Przysadki równowąskie do lancetowatych, dodatkowo na szypułkach obecne są drobne podkwiatki. Okwiat pojedynczy, 6-listkowy i trwały. Pręciki w liczbie 6 osadzone u nasady listków okwiatu. Nitki pręcików są owłosione w przypadku rodzaju Narthecium, nagie u pozostałych. Pylniki są równowąskie. Zalążnie trójkomorowe, górne lub w pół dolne, z pojedynczą szyjką słupka i główkowatym znamieniem. Zalążki liczne.

 Owoce Torebki podzielone przegrodami i otoczone trwałym okwiatem, pękające trzema klapami, zawierające liczne, drobne, podługowate do równowąskich nasiona.

Systematyka 
Ze względu na niewielkie i niezbyt wyróżniające się szczególnymi cechami kwiaty, ta grupa roślin była w przeszłości bardzo różnie klasyfikowana jako związana z kosatkowatymi Tofieldiaceae, Petrosaviaceae, melantkowatymi Melanthiaceae i liliowatymi Liliaceae. W systemie Takhtajana (2009) włączona do rzędu Petrosaviales. Badania molekularne pozwoliły ustalić ich pozycję w systemie klasyfikacyjnym roślin jako siostrzaną względem pozostałych rodzin w rzędzie pochrzynowców Dioscoreales. Ostatni wspólny przodek współczesnych przedstawicieli rodziny żył około 76 milionów lat temu. Najstarsze (bazalne) rodzaje w obrębie rodziny to kolejno Metanarthecium i Aletris.

 Systematyka według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Klad bazalny w rzędzie pochrzynowców (Dioscoreales) w obrębie jednoliściennych.

Pozycja filogenetyczna rodziny w obrębie rzędu:
 

 Podział rodziny na rodzaje

 Aletris L.
 Lophiola Ker Gawl.
 Metanarthecium Maxim.
 Narthecium Huds. – łomka
 Nietneria Klotzsch ex Bentham

Przypisy 

Łomkowate